Ce nom est porté par deux châteaux en France :
 Château de Verteuil (Charente)
 Château de Verteuil (Lot-et-Garonne)

Verteuil